Гран-при Аргентины  года — первый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1960 года. Автогонки прошли 7 февраля 1960 года на трассе Буэнос-Айрес.

|}
* Трентиньян и Мосс были классифицированы, но не получили очков в зачет чемпионата мира за совместное использование автомобиля в гонке.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Аргентины